Franciszek Ankerburg Wagner (ok.1838 - 1930) – urzędnik
 Franciszek Wagner (ur. 12 lutego 1869) – pułkownik cesarskiej i królewskiej Armii oraz Wojska Polskiego
 Franciszek Wagner (1880-1975) – pułkownik piechoty Wojska Polskiego, działacz sportowy

Przypisy